Norsel kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Norsel (udde), 
 Norsel (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar